Veszprém (comitaat), een comitaat (provincie) in Hongarije
Veszprém (district)
Veszprém (historisch comitaat)
Veszprém (stad), een stad in Hongarije en tevens hoofdstad van het gelijknamige comitaat